Об'єкти NGC
Золота Риба (сузір'я)
Спіральні галактики з баром
Сейфертівські галактики
Астрономічні об'єкти, відкриті 1826